Wyoming Hereford Ranch Reservoir ist der Name folgender Stauseen in den Vereinigten Staaten:

 Wyoming Hereford Ranch Reservoir Number 1, Stausee im Laramie County, Bundesstaat Wyoming
 Wyoming Hereford Ranch Reservoir Number 2, Stausee im Laramie County, Bundesstaat Wyoming